Soulaines kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Soulaines-Dhuys, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Soulaines-sur-Aubance, departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire,